Bei der Volksabstimmung über die Anpassung des Mindestumwandlungssatzes stimmten die Schweizer Stimmbürger am 7. März 2010 die Änderung des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge ab. Dieser wurde am  19. Dezember 2008 von beiden Räten (National- und Ständerat) angenommen und sah eine Senkung des Mindestumwandlungssatzes von 6,8 % auf 6,4 % im Jahre 2016 vor. Gegen diese Änderung haben Gewerkschaften, linke Parteien und die Schweizer Demokraten das Referendum ergriffen. Die 72,7 % der Stimmberechtigten lehnten diese Änderung klar ab.

Gegner der Änderung sammelten bis zum 6. Mai 2009 122'757 Unterschriften, da sie in der Senkung des Mindestumwandlungssatzes einen «Rentenklau» sehen. Die Pensionskassen hätten mit den Renten gute Geschäfte gemacht und Milliarden Franken für Gewinne und Verwaltungskosten eingesteckt, so das Referendumskomitee im «Abstimmungsbüechli». Die Gewerkschaften (allen voran die Unia), SP, die Grünen und einzelne Kantonalparteien der bürgerlichen Parteien lehnten die Senkung ab.

Der Bundesrat und Befürworter sahen in der Änderung des Mindestumwandlungssatzes eine Notwendigkeit, da die finanzielle Stabilität der 2. Säule bedroht sei. Käme es nicht zu einer Senkung, könnten die zukünftigen Renten nur durch höhere Beiträge der aktiven Bevölkerung bezahlt werden.

Resultate

Weblinks 
 rentenklau.ch – Website der Senkungsgegnern
 faire-renten.ch – Website der Anpassungsbefürworter
 Parolenspiegel mit abweichenden Kantonalparteien
 Amtliche Abstimmungsergebnisse

Midestumwandlungssatz
Sozialversicherung (Schweiz)
Schweiz